Alexanderhaven er navnet på flere forskellige parker:

Alexanderhaven (Moskva) – park i Moskva
Alexanderhaven (Sankt Petersborg) – park i Sankt Petersborg